Papin är ett efternamn, och kan syfta på:

Christine och Léa Papin, morddömda fransyskor
Denis Papin, fransk fysiker, matematiker och uppfinnare
Jean-Pierre Papin, fransk tidigare fotbollsspelare
Joseph Papin, advokat och politiker i Östra Kanada

Papin, Afghanistan

Se även
Papen
Pappin
Papain

Franska efternamn